Дефект (від defectus) - вада, псування, пошкодження, ненормальність, відхилення, 
 Вентрикулосептальний дефект 
 Атріосептальний дефект 
 Атріовентрикулярний септальний дефект
 Дефект маси
 Дефект Шотткі 
 Дефект кристалічної ґратки